Тасарык — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тасарык — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Тасарык — село в Казалинском районе Кызылординской области.
 Тасарык — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.